Die Liste der Sieger der Grand-Slam-Turniere im Herrendoppel listet zuerst alle Sieger bei den vier Grand-Slam-Turnieren im Tennis – Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open – seit 1881 auf. In einer weiteren Liste sind die Spieler nach der Anzahl ihrer Siege sortiert. Es werden auch der Zeitraum, in dem der Athlet gewonnen hat und die Anzahl der Siege bei den einzelnen Turnieren angegeben. Da der Begriff des Grand-Slam-Turniers erst in den 1930er Jahren geprägt wurde, ist die Bezeichnung „Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier“ für die vor dieser Zeit erreichten Titel ahistorisch. Sie sind dennoch in die Zählung aufgenommen.

Mike Bryan aus den Vereinigten Staaten ist mit 18 Grand-Slam-Titeln die erfolgreichsten Spieler. Bob Bryan gewann 16 Titel und ist mit seinem Zwillingsbruder Mike gleichzeitig auch das beste Team der Geschichte. 24 Tennisspielern gelang es bisher, bei jedem der vier Turniere zu gewinnen. John Newcombe und Roy Emerson konnten als einzige jedes Turnier mindestens dreimal gewinnen. Alle vier Turniere gemeinsam in einem Jahr zu gewinnen, den sogenannten Grand Slam, gelang bisher nur Ken McGregor und Frank Sedgman 1951.

Mit der Zulassung von professionellen Tennisspielern begann im Jahr 1968 die Open Era. Die French Open waren bis 1925 ausschließlich französischen und einer sehr beschränkten Anzahl von ausländischen Spielern vorbehalten. Die Australian Open wurden bis zum Jahr 1977 im Januar ausgetragen und wechselten danach in den Dezember. In diesem Jahr fand das Turnier zweimal statt. 1986 wurde der Termin erneut verlegt, zurück in den Januar, so dass in diesem Jahr kein Turnier stattfand.

Wettbewerbe 
Farblegende:

Siegerliste 
 Platz: gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Siege bestimmt.
 Name: nennt den Namen des Athleten.
 Land: nennt das Land, für das der Athlet startete.
 Von: das Jahr, in dem der Athlet zum ersten Mal gewonnen hat.
 Bis: das Jahr, in dem der Athlet zum letzten Mal gewonnen hat.
 Gesamt: nennt die Anzahl der gewonnenen Grandslam-Turniere.
 Australian Open: nennt die Anzahl der Siege bei den Australian Open seit 1905.
 French Open: nennt die Anzahl der Siege bei den French Open seit 1925.
 Wimbledon: nennt die Anzahl der Siege beim Turnier von Wimbledon seit 1884.
  US Open: nennt die Anzahl der Siege bei den US Open seit 1881.
Anmerkung: Noch aktive Athleten sind in Fettschrift hervorgehoben.Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

Nationenwertung

Weblinks 
 australianopen.com – offizielle Web-Präsenz
 offizielle Web-Präsenz der French Open: History – All the winners since 1925
 wimbledon.com: History – Roll of Honour
 usopen.org: History – Champions
 grandslamhistory.com: Winners

Liste (Herrentennis)